Baehr kan som auktorsförkortning betyda:

 Barbara Baehr
 Martin Baehr

Robotskapade auktorsförkortningar